"Irkutsk" pode significar:

 Irkutsk, cidade russa
 Oblast de Irkutsk, província russa
 3224 Irkutsk, asteroide

Desambiguações de topônimos